

Toponyme

États-Unis 
 Amarillo, une ville du nord du Texas ;
 Ojo Amarillo, une ville du Nouveau-Mexique ;

Uruguay 
 Amarillo, une ville du département de Rivera.

Œeuvres 
Amarillo est le titre de plusieurs œuvres :
 Amarillo, une bande dessinée de la série Blacksad (2013) ;      
 Amarillo, un épisode de la série Better Call Saul (2016) ;
 Amarillo, une chanson de J. Balvin de l'album Colores (2020).